ALR steht für:
 Adult Literacy Rate, die Alphabetisierung (Lesefähigkeit)
 Agentur für Luft- und Raumfahrt (englisch Aeronautics and Space Agency) (ASA) in Wien
 Akademie für die Ländlichen Räume Schleswig-Holsteins e.V., ein gemeinnütziger und unabhängiger Verein, Sitz in Flintbek
 Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten, war eine Kodifikation, die unter Friedrich dem Großen und Friedrich Wilhelm II. von den Rechtsgelehrten Svarez und Klein unter Federführung des preußischen Großkanzlers Johann Heinrich von Carmer erarbeitet und im Jahre 1794 erlassen wurde
 ALR/Lora, Alternatives Lokalradio in Zürich
 ALR Piranha, Schweizer Projektstudie eines leichten Mehrzweckkampfflugzeuges
 American Literary Review der University of North Texas in Denton, eine Zeitschrift des Creative Writing Program
 Amt für ländliche Räume, abgelöst durch Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein, eines der Exekutivorgane des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (MLUR) des Landes Schleswig-Holstein
 Amt für Rheinische Landeskunde des Landschaftsverband Rheinland in Bonn
 Art-Loss-Register, die weltweit größte Datenbank verlorener und gestohlener Kunstwerke (Kunstraub und Artnapping)
 Automated Lip Reading, siehe Lippenlesen
 Automatischer Laborreaktor bzw. ein Automatisches Laborreaktorsystem, bestehen aus einem Laborreaktorsystem das mit Hilfe eines Laborautomatisierungssystems automatisiert ist
 Alexandra Aerodrome (IATA-Code), Flughafen von Alexandra (Neuseeland), Region Otago, Neuseeland
 Bahnhof Altendorf (Ruhr) (DS100-Code)
 ALR, im US-amerikanischen JETDS-System die Bezeichnung für eine in Luftfahrzeugen verbaute Radarwarnanlage

A.L.R. steht für:
 American Law Reports, veröffentlichen Sammlungen von ausgewählten Entscheidungen im US-amerikanischen Rechtskreis

alr steht für:
 Aliutorische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der tschuktscho-kamtschadalischen Sprachen

Siehe auch:

Abkürzung